Gstellihorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gstellihorn (Diablerets), berg i distriktet Obersimmental-Saanen, kantonen Bern, 
 Gstellihorn (Berner Oberland), berg i distriktet Interlaken-Oberhasli, kantonen Bern,